Smilin' Through (1922), een film van Sidney Franklin
Smilin' Through (1932), een film van Sidney Franklin
Smilin' Through (1941), een film van Frank Borzage